Nicholas Nickleby (boek), een roman van Charles Dickens
 Nicholas Nickleby (1947), een Britse dramafilm gebaseerd op het boek
 Nicholas Nickleby (2002), idem
 Nicholas Nickleby (televisieserie)

Zie ook 
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (1982), een  verfilming van de roman Nicholas Nickleby
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (2001), idem
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby (toneelstuk), een toneelstuk gebaseerd op deze film.